Butterfly Lake ist der Name mehrerer Seen

in den Vereinigten Staaten: 
 Butterfly Lake (Alaska)
 Butterfly Lake (Florida)
 Butterfly Lake (Lake County, Minnesota)
 Butterfly Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Butterfly Lake (Oregon)
 Butterfly Lake (Duchesne County, Utah)
 Butterfly Lake (Garfield County, Utah)
 Butterfly Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Butterfly Lake (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Butterfly Lake (Manitoba)